Борис Кожевников:
 Кожевников, Борис Тихонович (1906—1985) — советский композитор и дирижёр.
 Кожевников, Борис Михайлович (1947—2011) — украинский политик, член КПУ.